Očić ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Očić (* 1975), kroatische Cellistin
 Ljerka Očić (* 1960), kroatische Organistin